Twins (1925) — filme americano dos comediantes Stan Laurel e Oliver Hardy, conhecidos como O Gordo e o Magro no Brasil
 Twins (1988) — filme americano dirigido por Ivan Reitman, com Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito
 Twins (série) — série de televisão americana do Warner Channel
 Twins (Knock Out) — single da boy band sul-coreana Super Junior
 As Gémeas — coleção de livros da escritora Enid Blyton
 As Gémeas de Santa Clara — uma série japonesa de anime baseado na história de Enid Blyton

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão